Veroljub 'Vero' Salatić (Zvornik, 14 november 1985) is een in Bosnië geboren Zwitsers voetballer die doorgaans speelt als middenvelder. In 2015 verruilde hij Grasshoppers voor FC Sion, dat speelt in de Raiffeisen Super League.

Clubcarrière 
Salatić verhuisde als kind naar Zwitserland om daar te gaan spelen bij SC Zug. In 2000 verhuisde hij naar Grasshoppers.

AC Omonia 
In juli 2011 tekende hij een contract bij AC Omania.

Internationale carrière 
Salatić's internationale carrière begon in 2004 met het nationale team van Zwitserland onder de 19. Zijn eerste interlandduel was op het Europees kampioenschap onder de 19.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 8 mei 2015.

Erelijst 
  Grasshoppers
Zwitserse voetbalbeker
2012/13

  Omonia NicosiaCypriotische voetbalbeker
2012

Externe link 
 Profiel Salatić op Voetbal.com

Zwitsers voetballer